Lanterna Verde (Green Lantern) – nome di vari personaggi dei fumetti DC Comics
Lanterna Verde (Green Lantern) – film del 2011 diretto da Martin Campbell
Lanterna Verde - La serie animata (Green Lantern: The Animated Series) – serie animata

Pagine correlate 
Green Lantern (disambigua)